HAA (латиницей) может означать:
 HAA — код ИАТА для  в одноимённой коммуне в губернии Тромс-ог-Финнмарк, Норвегия.
 haa — код ISO6393 для языка хэн (атабаскского языка, на котором говорит одноимённый народ, проживающий около американско-канадской границы — в городе Игл в штате Аляска, США, а также в городе Доусон территории Юкон в Канаде).

См. также 
  (кириллицей)